Faulschlamm (auch Wulch) bezeichnet:
 in Geologie und Bodenkunde ein fauliges subaquatisches, anoxisches Sediment aus sich zersetzenden organischen Stoffen und deren Zersetzungsprodukten, siehe Sapropel
 in der Abwassertechnik ein durch Ausfaulen stabilisierter Klärschlamm, siehe Faulschlamm (Abwassertechnik)
 in der Bodenkunde ein nährstoffreicher Unterwasserboden unter Abwesenheit von Sauerstoff, siehe Gyttja
 in der Aquaristik eine Vorstufe des Schlamms, s. Mulm.